Alexei Zwetkow ist der Name folgender Personen:

* Alexei Konstantinowitsch Zwetkow (* 1981), russischer Nordischer Kombinierer
 Alexei Petrowitsch Zwetkow (* 1947), russischer Dichter
 Alexei Sergejewitsch Zwetkow (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Alexei Wjatscheslawowitsch Zwetkow (* 1975), russischer Journalist